Абилов Елубай Жакаевич (; 19 августа 1962, Красноводск, Туркменская ССР, СССР) — туркменский и казахский политический деятель, глава города Жанаозен Мангистауской области.

Личная жизнь 
По национальности казах. Отец — Абилов Жакай, чабан совхоза. Мать — Абилова Шаршаган, пенсионерка, была чабаном совхоза. Жена — Абилова Айгуль Турмаганбетовна. Сыновья — Абилов Бекболат (1991 г.) и Жакаев Жанболат (1996 г.).

Старший капитан  в запасе. Владеет казахским и русским языками. Хобби — шахматы.

Биография 
Родился 19 августа 1962 года в Красноводске.

Окончил факультет плодоовощеводства и виноградарства Туркменский сельскохозяйственный университет в 1985 году по специальности учёный агроном.

1986—1988 года — инструктор обкома профсоюза работников АПК в Красноводске.

С 1988 года старший инструктор Красноводского райисполкома, посёлок Джанга, Туркменская ССР.

С 1995 года начальник инспекции по экологии и охране природы этрапа Туркменбаши, посёлок Джанга. C 1998 года заведующий отделом здравоохранения, образования и социальных вопросов.

С 2001 года управляющий делами хякимлика этрапа Туркменбаши. С 2002 заместитель хякима.

С 2002 года — заместитель акима посёлка Мангистау, Мангистауской области.

С 2003 года — аким посёлка Мангистау.

С 2007 года — заместитель акима Мунайлинского района, Мангистауской области.

С апреля 2010 года — аким Мунайлинского района, Мангистауской области.

С июля 2015 года — аким города Жанаозен, Мангистауской области.

Награды 
 Медаль «10 лет Астане»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Акимата
 Блог Акима
 Абилов Елубай Джакаевич

Выпускники Туркменского сельскохозяйственного университета
Государственные деятели Туркменистана
Акимы Мунайлинского района
Акимы Жанаозена